Crassiclitellata är en ordning av ringmaskar. Crassiclitellata ingår i klassen gördelmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Crassiclitellata 137 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gördelmaskar
Crassiclitellata